Franciaország
Pierrefitte, település Corrèze megyében
Pierrefitte, település Creuse megyében
Pierrefitte, település Deux-Sèvres megyében
Pierrefitte, település Vosges megyében